William Dickson (1866 – 1910) – calciatore scozzese
 William Kennedy Laurie Dickson - regista e inventore britannico
 William Dickson - Capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito